Mautino ist der Name von:

 Paola Mautino (* 1990), peruanische Leichtathletin
 Agostinho Sarmento (Mau Tino) (* 1951), osttimoresischer Freiheitskämpfer